Kleimann ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Kleimann (1825–1911), deutscher Gärtnereibesitzer und Stadtrat in Münster
 Cordt Kleimann, Lübecker Glockengießer
 Manfred Kleimann (* 1955), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Kleiman